Здесь представлен список шаровых звёздных скоплений. Видимая звёздная величина не включает поправку за поглощение света.

Млечный Путь 
Ниже представлены шаровые скопления в гало Млечного Пути. Диаметр указан в угловых минутах при наблюдении с Земли. На эпоху J2000 экваториальные координаты центра Галактики равны R.A., Dec. . Большое количество шаровых скоплений расположено в созвездиях Змееносца и Стрельца, оба находятся вблизи направления на центр Галактики.

Местная Группа

Примечания

Литература 
 
 Galactic Globular Clusters Database, from Marco Castellani (Astronomical Observatory of Rome, Italy)
 VizieR VII/202 — Globular Clusters in the Milky Way (Harris, 1997)
 An Atlas of the Universe, Richard Powell
 ARVAL Catalog of Bright Globular Clusters, Andrés Valencia and Arnaldo Arnal
 Milky Way Globular Clusters , Students for the Exploration and Development of Space
 Djorgovski, S., and Meylan, G. 1993, in «Structure and Dynamics of Globular Clusters», ASP Conf. Ser. vol. 50, p. 325

Ссылки 

 LMC Clusters database, University of Cambridge
 
 Catalog of Variable Stars in Galactic Globular Clusters, Christine Clement, University of Toronto

Шаровые скопления